Santok peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
Santok, une gmina de la powiat de Gorzów
 Santok, un village, chef-lieu de la gmina de même nom